Por Blairstown pode estar à procura de:
 Blairstown (Iowa)
 Blairstown (Missouri)
 Blairstown (Nova Jérsei)

Desambiguação